Риоверде има више значења:

 Општина Риоверде (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Риоверде (Риоверде, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику